Rakel steht für:
 Rakel, ein Kratzeisen oder Abstreichholz
 Rakel (Vorname), weiblicher Vorname
 Rakel (Schiff), Schiffstyp des  Bootsbauers Colin Archer

Siehe auch:
 Rasenrakel, ein Gartenwerkzeug
 Rachel
 Rackel